Бо́гма — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Богма, Василий Алексеевич (1929—2006) — советский хлебороб, Герой Социалистического Труда (1977).
 Богма, Владимир Яковлевич (род. 1937) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1986).
 Богма, Григорий Николаевич (1920—2002) — советский рисовод, Герой Социалистического Труда (1973).
 Богма, Степан Григорьевич (1902—1981) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда (1952).